Kromme
 Curve (band)
 Curve (film), Amerikaanse film uit 2015 
 The Curve (film)